Albas (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Albas (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje